Oituz este un nume din toponimicul românesc, ce se poate referi la:

Localități din România 

 Oituz, Bacău
 Oituz, Constanța
 Oituz, Covasna

Râu 

 Râul Oituz

Pas 

 Pasul Oituz

Plasă a României interbelice 

 Plasa Oituz, județul interbelic Bacău, reședința plășii era orașul Târgu Ocna.

Toponime românești